Trattato di Versailles (1756) – alleanza difensiva fra Francia e Austria
 Trattato di Versailles (1757) – estensione del citato trattato a Sassonia, Svezia e Russia
 Trattato di Versailles (1758) – ratifica e revisione delle condizioni dei due trattati citati
 Trattato di Versailles (1768) – accordo tra Repubblica di Genova e Regno di Francia riguardante la cessione a quest'ultimo della Corsica
 Trattato di Versailles (1787) – accordo tra la Francia e il futuro imperatore del Vietnam Gia Long per la fornitura di aiuto militare francese in cambio di territori vietnamiti e diritti commerciali
 Trattato di Parigi o trattato di Versailles (1783) – accordo dirimente le dispute coloniali di Francia, Inghilterra e Spagna che sanciscono, tra l'altro, l'indipendenza delle Tredici colonie
 Trattato di Versailles (1871) – trattato di pace tra Germania e Francia, pose fine alla guerra franco-prussiana
 Trattato di Versailles (1919) – trattato di pace stipulato tra gli Alleati e la Germania nel 1919 al termine della prima guerra mondiale